Karczewo peut désigner en Pologne :
 Karczewo, village du powiat de Golub-Dobrzyń, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karczewo, village du powiat de Tuchola, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karczewo, village du powiat de Gniezno, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Karczewo, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Karczewo, village de la voïvodie de Podlachie